

Bodendenkmäler in Fünfstetten 

|}

Anmerkungen

Weblinks 

 

Funfstetten
!